Warmstart steht für:

 Gegensatz zum Kaltstart, das Starten eines bereits aufgewärmten Verbrennungsmotors oder einer sonstigen Anlage
 Neustart (Computer), das erneute Hochfahren (Booten) eines Computersystems
 Vorschaltgerät#Elektronische Vorschaltgeräte (EVG), den Einschaltvorgang mit vorgeheizten Kathoden bei Leuchtstofflampen